Birtwistle ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Birtwistle (* 1939), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Harrison Birtwistle (1934–2022), britischer Komponist
 Mark Birtwistle (* 1962), samoanischer Rugby-Union-Spieler
 Peter Birtwistle (1914–2006), englischer Badmintonspieler und -funktionär
 Sue Birtwistle (* 1945), britische Fernsehproduzentin

Siehe auch:
 Birtwhistle